Thor () — канадская хэви-метал группа, основана в 1977 году Джоном Миклом Тором, в разные года существовала под разными названиями.

История 
В 1973 году, выходец из Австрии Джон Микл Тор (настоящее имя — Джон Микл) основывает свою первую группу под названием Centaur, однако вскоре, в том же 1973-м, сменившей название на Mikl Body Rock и просуществовавшей с таким названием до 1976 года, когда проект наконец-то получил более подходящее название Thor and the Imps, а вскоре, сокращенное до более лаконичного — Thor, в честь бога войны в скандинавской мифологии.

В том же году выходит первый студийный альбом группы — Keep the Dogs Away, который в Канаде разошелся тиражом около 50000 экземпляров. Альбом получил смешанные отзывы.

В 1985 году выходит второй альбом под названием Only the Strong.

Дискография

Студийные альбомы 
 Keep the Dogs Away (1977)
 Only the Strong (1985)
 Recruits - Wild in the Streets (1986)
 The Edge of Hell (1986)
 Thunderstruck - Tales from the Equinox (1998)
 Dogz II (2001)
 Triumphant (2002)
 Thor Against the World (2005)
 Devastation of Musculation (2006)
 Rock 'n' Roll Nightmare (2006)
 Into the Noise (2007)
 Steam Clock (2009)
 Sign of the V (2009)
 The Guardian (2009)
 Zombie Nightmare Soundtrack (2009)
 King of Muscle Rock (2011)   
 Soundtrack (альбом) (2011)

Мини-альбомы 
 Unchained (1983)
 Thunder Hawk (1996)
 Revenger (1996)
 Energy (2013)

Синглы 
 Keep the Dogs Away (1978)
 Thunder on the Tundra (1984)   
 Let the Blood Run Red (1984)
 Knock 'em Down (1985)
 Recruits (1986)

Концертные альбомы 
 Live in Detroit (1985)
 Live at CBGB's NYC 2001 (2009)
 Thor’s Teeth: Sonar 01.08.2010 (2012)
 Live in England 1984 (2014)

Компиляции 
 AnTHORlogy - Ride of the Chariots (1997)
 Mutant (2003)
 Best of Thor (Vol. 1) (2005)
 Best of Thor (Vol. 2) (2005)
 Best of Thor (Vol. 3) (2005)
 The Early Years: 1970's (2005)
 Muscle Rock - The Early Years: 1970's (2011)
 Thunderstryke (2012)
 Aristocrat of Victory (2013)
 Thunderstryke II (2014)
 Demos & Lost Treasures (2014)

Видеография 

 Live in London (1984)
 Rare Footage - Live 1984 in England (1998)
 Live at Kings in Raleigh, NC - Oct. 18th, 2002 (2002)
 An-THOR-Logy 1976-1985 (2005)

Составы

Текущие участники 

 Джон Микл Тор - вокал (1977 - наши дни)

Бывшие участники 

 Терри МкКеон - бас-гитара (1977)
 Билли Уэйд - ударные (1977-1978)
 Карл Кокрен - электрогитара (1983)
 Кейт Заззи - бас-гитара (1983-1986)
 Стив Прайс - электрогитара (1985-1986)
 Майк Фавата - ударные (1985-1986)
 Фрэнк Сода - электрогитара
 Джейсон Декай - бас-гитара (2001)
 Мартин ван Кейт - бас-гитара (2001)
 Крис Марквуд - ударные (2005)

Временная шкала

Ссылки 

 Официальный сайт группы Thor
 Группа Thor на Encyclopaedia Metallum
 Группа Thor на сайте Discogs.com

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1977 году
Рок-группы Канады
Хеви-метал-группы Канады
Музыкальные коллективы из Ванкувера
Исполнители Roadrunner Records